Miejscowości w USA:
 Emmetsburg – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Palo Alto
Gminy w USA:
 Emmetsburg (ang. Emmetsburg Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Palo Alto